Emre Güral – calciatore turco
 24301 Gural – asteroide della fascia principale